Echinometridae är en familj av sjöborrar. Echinometridae ingår i ordningen Echinoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Echinometridae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Echinometridae